Монтго́мери И́ли Уи́льямс (; род. 8 октября 1971 года во Фредериксберге, штат Виргиния, США) — бывший американский профессиональный баскетболист, в настоящее время работает главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». С 2010 по 2015 год работал главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс», а также ассистентом тренера сборной США Майка Кшижевски.

Карьера игрока 
Имея рост в 203 см, Монти Уильямс играл на позиции лёгкого форварда в университете Нотр-Дам. В выпускной год Уильямс удостоился почётного упоминания All-American, набирая в среднем 22,4 очка и 8,4 подборов. Уильямс был выбран на драфте НБА 1994 года под 24-м номером командой «Нью-Йорк Никс», несмотря на ранее присутствовавшее заболевание сердца.

Уильямс участвовал в 9 сезонах НБА с 1994 по 2003 год. Он играл за «Нью-Йорк Никс», «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс», «Орландо Мэджик» и «Филадельфию Севенти Сиксерс». Всего в НБА Уильямс сыграл в 456 играх и набрал в общей сложности 2884 очка (6,3 очка в среднем за игру). 8 апреля 1997 года он набрал 30 очков, установив личный рекорд, играя за Сан-Антонио против Денвера. Хронические проблемы с коленом вынудили его закончить игровую карьеру в 2003 году.

Карьера тренера 
В 2005 году Уильямс стал чемпионом НБА, будучи стажёром в тренерском штабе «Сан-Антонио Спёрс». В 2005 году Уильямс стал ассистентом Нейта Макмиллана в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Нью-Орлеан Хорнетс 
7 июня 2010 года Уильямсу был предложен трёхлетний контракт на пост главного тренера «Нью-Орлеан Хорнетс». На момент начала работы с «шершнями» Монти Уильямс был самым молодым тренером НБА (38 лет). В его первом сезоне с Новым Орлеаном команда закончила сезон с результатом 46—36 и попала в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Лос-Анджелес Лейкерс» в шести играх.

18 августа 2012 года Уильямс принял четырёхлетнее продление контракта с «Хорнетс» (с 2013 года — «Пеликанс»). 9 июня 2013 года Уильямс принял роль ассистента тренера сборной США, как и Джим Бехай и Том Тибодо на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия. «Нью-Орлеан Пеликанс» завершили сезон 2014/15 с показателем 45—37 и попали в плей-офф, где в первом раунде в сухую проиграли «Голден Стэйт Уорриорз». 12 мая 2015 года Уильямс был уволен с поста главного тренера Нового Орлеана. За пять сезонов с «пеликанами» Уильямс заработал статистику 173—221 в регулярном чемпионате и 2—8 в плей-офф.

Оклахома-Сити Тандер 
29 июня 2015 года Уильямс стал заместителем главного тренера команды «Оклахома-Сити Тандер». 1 июня 2016 года было объявлено, что Уильямс не останется в тренерском штабе «Оклахомы».

4 июня 2018 года Бретт Браун объявил, что Уильямс присоединится к «Филадельфии 76» в качестве ведущего ассистента тренера.

Финикс Санс 
3 мая 2019 года «Финикс Санз» объявили о назначении Уильямса на должность главного тренера. 

16 ноября 2020 года Уильямс воссоединился со звездным разыгрывающим Крисом Полом после того, как последний раз тренировал его еще в 2011 году, когда они были в Нью-Орлеан Хорнетс. После завершения сезона  Уильямс был назван тренером года по версии NBCA.

Карьера руководителя 
В 2016 году Уильямс стал вице-президентом по баскетбольным операциям «Сан-Антонио Спёрс». 26 июня 2017 года Уильямс получил приз имени Крейга Сейджера.

Личная жизнь 
10 февраля 2016 года жена Уильямса, Ингрид, скончалась от травм, полученных в результате автомобильной аварии. У Монти пятеро детей.

Статистика игрока

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Нью-Йорк|41|23|12,3|45,1|0,0|44,7|2,4|1,2|0,5|0,1|3,3|1|0|4,0|100,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|4,0}}

 Тренерская статистика 

|-
| align="left" |Нью-Орлеан
| align="left" |
|82||46||36|||| align="center" |3 в Юго-восточном дивизионе||6||2||4
| align="center" |Поражение в 1-м раунде
|-
| align="left" |Нью-Орлеан
| align="left" |
|66||21||45|||| align="center" |5 в Юго-восточном дивизионе||–||–||–
| align="center" |Не попали
|-
| align="left" |Нью-Орлеан
| align="left" |
|82||27||55|||| align="center" |5 в Юго-восточном дивизионе||–||–||–
| align="center" |Не попали
|-
| align="left" |Нью-Орлеан
| align="left" |
|82||34||48|||| align="center" |5 в Юго-восточном дивизионе||–||–||–
| align="center" |Не попали
|-
| align="left" |Нью-Орлеан
| align="left" |
|82||45||37|||| align="center" |5 в Юго-восточном дивизионе||4||0||4
| align="center" |Поражение в 1-м раунде
|-class="sortbottom"
| align="left" |Всего'''
| ||394||173||221|||| ||10||2||8

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Оклахома-Сити Тандер»
Тренеры «Нью-Орлеан Хорнетс»
Тренеры «Портленд Трэйл Блэйзерс»‎